Synja è un toponimo che può riferirsi a:
Synja: cittadina della Repubblica dei Komi, nella Russia europea
Synja: fiume della Siberia nordoccidentale